Festo (), também transliterado como Faisto, Faesto, Festos e outras variantes, é um município do sul da ilha de Creta, Grécia, que faz parte da unidade regional de Heraclião. Deve o seu nome ao "palácio" de Festo, uma das cidades dos sítios arqueológicos mais importantes da Civilização Minoica.

Foi criado pela reforma administrativa de 2011, pela união dos antigos municípios de , , , os quais passaram a ser  do novo município. Tem  de área e em 2011 tinha  (). A sede do município é a vila de Moíres.

Localidades 

Municípios da unidade regional de Heraclião
Municípios de Creta